Суперкубок Італії з футболу 1996 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 серпня між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Фіорентіною». «Фіорентина» виграла з рахунком 2-1 і здобула перший та єдиний до сьогодні суперкубок. Дубль у матчі оформив
Габрієль Батістута.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1996
1996 у футболі
Матчі ФК «Фіорентіна»
Серпень 1996
1996 в італійському спорті